Ве́стерхоф () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Вестерхоф, Клеменс (род. 1940) — нидерландский футбольный тренер.
 Вестерхоф, Лиса (род. 1981) — нидерландская яхтсменка.
 Вестерхоф, Марике (род. 1974) — нидерландская гребчиха.
 Вестерхоф, Ханс (род. 1948) — нидерландский футбольный тренер.